Surin peut se référer à :

Patronyme 
 Bruny Surin (1967-) athlète canadien spécialiste du 100 mètres
 Jean-Joseph Surin (1600-1665), prêtre jésuite français appartenant au courant des spirituels et mystiques

Toponyme 

 Surin est une commune française des Deux-Sèvres.
 Surin est une commune française de la Vienne.
 Surin est une ville située au nord-est de la Thaïlande.
 La province de Surin est une province thaïlandaise dont la capitale est la ville de Surin.

Autres usages 

 Surin, un couteau.

Homonymie de toponyme